Liepmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Liepmann (1904–1983), deutsch-britischer Nationalökonom
 Heinz Liepmann (1905–1966), deutscher Schriftsteller und Journalist, siehe Heinz Liepman
 Hugo Liepmann (1863–1925), deutscher Neurologe
 Leo Liepmann (1900–nach 1958), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Moritz Liepmann (1869–1928), deutscher Strafrechtler
 Paul Liepmann (1856–1932), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Rudolf Liepmann (1894–nach 1940), deutscher Offizier, Jurist und Beteiligter bei der Ermordung Karl Liebknechts
 Wilhelm Liepmann (1878–1939), deutscher Gynäkologe und Paläontologe 

Siehe auch:
 Liebmann
 Lippman
 Lippmann